Biografías:
 Lluís Puig de la Bellacasa i Deu (1886-1960), abogado y político español, diputado en Cortes durante la Segunda República.
 José Joaquín Puig de la Bellacasa y Urdampilleta (n. 1931), diplomático y embajador español.
 Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre (n. 1952), alto funcionario español.

 Toponimia:
 Can Puig de la Bellacasa, masía solariega catalana del siglo XIII, ubicada en  Bañolas.